Rheosmittia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Lars Zakarias Brundin 1986. Rheosmittia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Rheosmittia